Светля́нка:
 Светлянка — сорт груш
 Светлянка — род многоножек
 Светлянка — река в России
Светлянка — село в Чаинском районе Томской области